Violanta Aragonská (1236, Zaragoza – 1301, Roncesvalles) byla kastilská královna, dcera aragonského krále Jakuba I. a jeho druhé manželky Arpádovny Jolandy, dcery uherského krále Ondřeje II. a Jolandy z Courtenay.

Život 
29. ledna 1249 se Violanta provdala za následníka kastilského trůnu Alfonse. Svatba byla důsledkem smlouvy v Almizře z roku 1244, která měla urovnat neshody mezi Aragonií a Kastílií. Zpočátku nemohla počít potomstvo a Alfons údajně uvažoval o zrušení manželství a vyslal poselstvo k norskému králi. Z nepříliš šťastného manželství se posléze narodilo dvanáct dětí.

Roku 1275 zemřel prvorozený syn Ferdinand a zanechal po sobě dva syny. Violanta se rozhodla bránit jejich dědická práva na kastilský trůn proti svému mladšímu synovi a dokonce s oběma vnuky odešla ke svému bratrovi Petrovi na aragonský dvůr. Švagři nakonec podepsali tzv. buñolský pakt a oba chlapci byli uvěznění. Violanta se poté vrátila ke svému manželovi. Alfons X. se nakonec rozhodl rozdělit království mezi Sancha a vnuka Alfonse. Zemřel roku 1284 a Sancho se ujal celého dědictví. Violanta nadále pokračovala ve snaze pomoct vnukovi Alfonsovi, zemřela roku 1301 a byla pravděpodobně pohřbena v kolegiátním kostele Panny Marie v klášteře Roncesvalles.

Vývod z předků

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Aragonští
Aragonské infantky
Kastilské královny
Leónské královny
Galicijské královny
Zakladatelé klášterů
Narození v Zaragoze
Úmrtí v Navaře
Pohřbení v klášteře Roncesvalles
Narození v roce 1236
Úmrtí v roce 1301
Ženy